Thurm bezeichnet:

 Thurm (Mülsen), ein Ortsteil von Mülsen im Landkreis Zwickau, Sachsen

Thurm ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Thurm (1932–2020), deutsche Schriftstellerin, Theaterwissenschaftlerin und Kulturfunktionärin
 Fritz Thurm (1883–1937), deutscher Buchdrucker und Mitglied des Widerstands im Dritten Reich
 Jakob Anton zu Thurm von Zallinger (1735–1813), Jesuit, Kirchenrechtler und Philosoph, siehe Jakob Anton von Zallinger zum Thurn
 Maren Thurm (* 1964), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Thurn (Begriffsklärung)
 Turm (Begriffsklärung)